Otero est un nom propre d'origine espagnole qui peut désigner :

Patronyme 
Les personnalités notoires portant ce patronyme :
 Alejandro Otero (1921-1990), peintre et sculpteur vénézuélien ;
 Blas de Otero, (1916-1979), poète espagnol ;
 Caroline Otero (1868-1965), dite « La Belle Otero », chanteuse, danseuse de cabaret et grande courtisane de la Belle Époque ;
 Jesús Otero (1908-1994), sculpteur espagnol ;
 Juan Ignacio Otero (1929-2019), footballeur espagnol ;
 Julia Otero (née en 1959), présentatrice de télévision et radio espagnole ;
 Lisandro Otero (1932-2008), romancier et journaliste cubain ;
 Luis Otero, (1893-1955), footballeur espagnol;
 Maria Otero, personnalité politique américaine ; 
 Manuel Otéro, réalisateur de cinéma d'animation français ;
 Mariano Otero, (1942-2019), peintre espagnol ;
 Miguel Otero Silva (1908-1985), écrivain, journaliste, humoriste et politicien vénézuélien ;
 Vanessa Otero, actrice espagnole.
 Luis Manuel Otero Alcántara, (1987-), artiste cubain, connu pour ses performances publiques.
et la descendance d'Antonio Otero Seco :

Toponyme 

 Deux comtés d'Otero existent aux États-Unis ;
 Otero est une commune espagnole (municipio) de la province de Tolède, dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
  est une localité de la commune espagnole (municipio) de Ponferrada, dans la province de León, en communauté autonome de Castille-et-León.

Astronomie 
 (1126) Otero est un astéroïde, nommé d'après Caroline Otero (cf. supra).

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique